Het WTA-toernooi van Barcelona (officieel Barcelona Ladies Open) van 2011 werd gespeeld van 25 tot en met 30 april 2011. Het tennistoernooi vond plaats in de Spaanse stad Barcelona. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel – Titelhoudster Francesca Schiavone was niet gekomen om haar titel te verdedigen, en de als eerste geplaatste Marion Bartoli sneuvelde al in de eerste ronde. De als zesde geplaatste Italiaanse Roberta Vinci won het toernooi. In de halve finale tegen de Spaanse Laura Pous Tió was ze slechts twee punten verwijderd geweest van verlies – Vinci wist echter terug in de wedstrijd te komen, en pakte de partij uiteindelijk na een tiebreak in de derde set, in 2u35. In de finale stond ze tegenover de ongeplaatste Tsjechische Lucie Hradecká. Bij een achterstand van 4–6 1–2 herpakte Vinci zich en won elf van de resterende dertien games, om de partij ten slotte in drie sets te winnen. Drie jaren achtereen (2009–2011) stond Vinci in de finale van Barcelona, en twee van de drie keer greep ze de titel.

Dubbelspel – In het dubbelspel zegevierde het als eerste geplaatste Tsjechische koppel Iveta Benešová en Barbora Záhlavová-Strýcová. Als eersten in 2011 wonnen zij hun derde WTA-dubbeltitel, na Sydney en Monterrey. Zij versloegen in de finale het derde reekshoofd, het duo Natalie Grandin en Vladimíra Uhlířová.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Barcelona 2011
Barcelona